de Lapparent kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert-Félix de Lapparent
 Albert-Félix de Lapparent

Robotskapade auktorsförkortningar